McPherson megye (Dél-Dakota)
McPherson megye (Kansas)
McPherson megye (Nebraska)